Анна Георгиевна Виленская () — российская художница, живописец.

Биография 
Родилась в Москве в 1968 году.
Образование: МХУПИ им. М. И. Калинина, окончила в 1987 году.

1989 и 1990 годы — творческие поездки в Болгарию. В этот период участие в выставках для молодых художников в Москве и Софии.
С 1992 года участие в выставках русского искусства в Германии.
Продолжение учёбы на «Академической даче» им. И. Е. Репина в студиях признанных мастеров живописи Алексея Грицая, Ю. П. Кугача, М. Ю. Кугача, Николая Соломина.

Член русского союза художников и объединения художников «Москворечье».

Творческая деятельность 
Коллективные выставки:
 1997 г. — Мадрид,
 1998 и 2000 гг. — Лондон,
 2006 г. — «Ключевые современные русские художники», Пекин.

Персональные выставки:
 2000 г. — посольство Российской Федерации, Берлин;
 2000 г. — всемирная выставка EXPO в Ганновере и на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне;
 2001 г. — Folkwang музей, Эссен;
 2002 г. — «Марк Шагал и Анна Виленская», Берлин;
 2008 г. — государственный музей Springville, Юта, США.

Творческие командировки: Франция в 2000 и 2007, Нидерланды в 2004, США в 2005 и 2008, Италия в 2006 и 2008, в 2007 Марокко, в 2007 и 2008 годах на русский север с художником Григорием Чайниковым и другими коллегами художника.
Работы находятся в общественных, а также частных коллекциях в России, США, Канаде, Японии, Китае, Германии, Великобритании, Швейцарии, Франции, Люксембурге, Австрии, Нидерландах, Греции, Болгарии.

Ссылки 
 Анна Виленская на artforum.ru

Художницы России XX века
Художницы России XXI века